Municipio de Georgetown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Georgetown (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Georgetown (condado de Floyd, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Georgetown (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Georgetown (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.